Пука — многозначный термин.

 Пука — вид растений из рода Мерита.
 Пука — мифическое существо из кельтского фольклора.

Топонимы 
 Пука — город в Албании, административный центр одноимённого округа.
 Пука — округ в Албании.
 Пука — волость в Эстонии.
 Пука — посёлок в Эстонии, административный центр одноимённой волости.
 Пука — деревня в Эстонии, в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Пука — деревня в Эстонии, в уезде Сааремаа.
 Пука — река в России.

См. также 
 Пукка